Le Hurghada International 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Hurghada International qui se déroule à Hurghada du 28 mars au 4 avril 2008. Le tournoi appartient à la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Omneya Abdel Kawy remporte le titre en battant Jenny Duncalf en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International

Liens externes 

féminin 2008
Squash en 2008
Sport en Égypte en 2008
Sport en mars 2008
Sport en avril 2008